Colne (Lancashire) est une ville dans le Lancashire en Angleterre.

Colne  peut aussi faire référence à :

Toponymie 

 Colne (Cambridgeshire), Angleterre
 The Colnes, quatre villages dans le nord de l'Essex en Angleterre et situés autour de la rivière Colne :

Rivières 
 Colne (Essex), Angleterre
 , Angleterre
 Colne (Yorkshire de l'Ouest), Angleterre

Organisations 
 , un club de football de Colne dans le Lancashire
 , un club de football disparu provenant de la même ville

Autres 
 SS Colne, un navire de fret.

Voir aussi

Source de la traduction 

Homonymie